Attische tragedie in het Oude Griekenland
Tragedie (toneel)
Drama (genre)
Drama (gebeurtenis), een tragische gebeurtenis